(1911-1999), écrivain et critique littéraire espagnol ;
 José Luis Caño (né en 1988), cycliste espagnol.